Benjamin Auffret (1995) – tuffatore francese
 Frank Auffret (1950) – ex pilota motociclistico francese